Het ATP-toernooi van Mallorca 2021 (met de officiële naam Mallorca Championships 2021) werd van 20 tot en met 26 juni gespeeld. Er werd gespeeld op gras in de Spaanse stad Santa Ponça, Mallorca.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Mallorca
ATP-toernooi van Mallorca